Чун Јасче има више значења:

 Чун Јасче (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Чун Јасче (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику